Двуре́чная () — посёлок городского типа в Купянском районе Харьковской области Украины.

Является административным центром Двуречанского поселкового совета, в который, кроме того, входит село Западное.

Географическое положение 
Двуречная находится на расстоянии 162 км от Харькова на правом берегу реки Оскол в месте впадения в неё рек Верхняя Двуречная и Нижняя Двуречная.
Река Нижняя Двуречная делит посёлок на две части, есть мост.
На противоположном берегу реки Оскол расположены посёлок Двуречное и село Гряниковка.
Вокруг посёлка небольшие лесные массивы (сосна).

История

До 1917 
Двуречная была основана в 1660 году на территории Дикого поля как острог на Белгородской засечной линии с целью защиты населения от набегов крымских и ногайских татар.

Основателем Двуречной слободы (Двуречного городка) в низовьях р. Оскола был житель Нового Оскола «черкашенин старого выезда» Василий Бакаринский. «В 174-м году» (видимо, весной 1666 г.) он предложил свои услуги «ниже Валуйки, между Двоеречных, на татарском перелозе на реке Осколе, построить город и осадить слободы дворов тысячу». Черкас на жительство к Осколу он собирался призывать «из малороссийских городов и из-за Днепра». Этим вопросом занимался Разрядный приказ в Москве; 7 октября 1666 г. была даже записана «сказка» бывшего воеводы Белгородского полка князя Семёна Львова, который сообщил, что в связи с предложением В. Бакаринского урочища по р. Осколу осматривал валуйский воевода Иван Позняков (ЦГАДА, столбцы Белг. Ст., № 599, л.664—666). Правительство дало разрешение В. Бакаринскому на устройство нового города и приглашение черкас, но обширные планы осадчика осуществились лишь частично. В середине 70-х гг. в Двуречном проживало более 200 черкасских (казацких) семей.

В 1678 г. городок подвергся жестокому татарскому нападению. Как рассказывал позднее сотник Григорий Фёдоров, татары «к тому городку приступали», многих людей убили, многих увели в полон, «и слободы выжгли». Весной 1680 г. в Двуречном городке жителей было немного — 54 семьи русских и черкас (ЦГАДА, столбцы Белг. Ст., № 1530, л.110").

В 1681 г., по донесению атамана Никиты Силина, в городке стрельцов и пушкарей не было, гарнизон состоял из 43-х казаков и имел в своем распоряжении одну пушку и одну пищаль.

В описании городов, составленном в 1683 году, указано, что Двуречная: « …построена подле реки Оскола с правой стороны на устье речки Двуречных в той слободе построен острог всяким лесом, в том остроге 5 башен, одни проезжие ворота от речек Двуречных. И тот острог и башни огнили и обалялись.

Да от слободы Купенской построена стена новым всяким лесом острожные башни по мере вокруг и с башенными месты 115 сажень с аршином.

Около тово острогу выкопан ров в глубину полутора сажени в ширинутож ров оставлен со всех сторон дубовым лесом.

Двуречной слободы жители: атаман на коне с пищалью 1 человек. На конях с пищалью 35 человек. На коне без пищали 1 человек, без оружия 12 человек. Итого 48 человек».

По переписи слободских полков гвардии майора Хрущова 1732 г. в «местечке Двуречная подпрапорных 4, работников 3, козаков 78, соседей 2, работников 1, подпомощников 433, шинков 7».

О существовании первой церкви в Двуречной достоверно известно из документов за 1712 г., но, видимо, она существовала и раньше. Каменный храм был достроен в 1825 г. в честь Успения Божьей Матери. Значительные суммы на строительство церкви выделили протоиерей Стефан Писаревский, церковный староста дворянин Фёдор Иванович Зайцев и купянский 3-й гильдии купец, житель Двуречной, Иван Иванович Гонтарев. Старая церковь осталась стоять на старом месте. В 1835 году её купил купец И. И. Гонтарев и использовал для обжига кирпича (по закону здание церкви могло быть продано с условием использования или под церковь, или на дрова). В 1904 году была построена новая каменная звонница и пристроено правое крыло. Одним из самых известных старост, который много сделал для храма, был Фёдор Яковлевич Чалый — купянский 2-й гильдии купец, который жил в Двуречной. Он занимал этот пост с 1865 года.

Как поселение Двуречная состояла из более 30 хуторов, расположенных вдоль Оскола, Нижней и Верхней Двуречной. Так, в 1780 году в числе военных обывателей Двуречной были 1371 мужчина и 1372 женщины. Кроме того, были в Двуречной и поместья титулярного советника Ивана Ивановича Кашинцева (хут. Ивановский, где размещался деревянный дом), прапорщика Василия Ивановича Капустянского и квартирмейстера Ивана Андреевича Кувчинского. В. И. Капустянский да И. А. Кувчинский не жили в Двуречной, а сдавали свои земли в аренду.

В том же 1780 г. в Двуречной было восемь шинков, обладателями которых были двуречанские обыватели, а также восемь деревянных торговых лавок. В конце XVIII и в начале XIX века была только одна ярмарка в год — 15 августа (продолжалась 3 недели), на которую приезжали купцы из Изюма, Белгорода, Купянска и Валуек. Купцы и граждане торговали сукнами, шелковыми материями, ситцем, деревянной посудой. Из Купянского уезда жители привозили разные крестьянские изделия: телеги, колёса, вёдра, решета, сита, горшки с солёной рыбой и икрой, дёготь. Во второй половине XIX, начале XX века в Двуречной стало пять: с 1-го января, с 15-го августа, с 1-го октября, в понедельник Пасхи и в день Сошествия Св. Духа.

В Двуречной в соответствии с малороссийскими привилегиями главным промыслом было винокурение. Горячее вино частично продавали в шинках Двуречной, а большую часть увозили на продажу в другие слободы и по ярмаркам. Кто-то из жителей торговал дегтем, мылом, свечами, сапогами, припасами, овощами. Земли здесь бедные и для земледелия использовались мало, в основном для сенокоса и для выпаса скота. Женщины занимались домашним рукоделием: пряли лён, поскань, шерсть, ткали полотно и сукна на продажу.

В начале XX века к слободе Двуречной относились несколько хуторов. Из них крупнейшие: Плескачивка, Ридкодуб, Васильцивка, Путников, Западнэ, Новосёловка, Сагунивка, Лозова, Ивановка. Хотя на плане генерального межевания с 1832 г. Двуречная изображалась без хуторов. Среди других хуторов особенно интересен хутор Сагунивка, где было имение штабс-капитана Александра Адамовича Иона. Он часто встречается в документах первой половины XIX века. В связи со своей усадьбой в слободе Двуречной. Еще в 1806 г., будучи подпоручиком, он был награждён орденом «Св. Анны» III степени в шпаге, за бой против французов. А в 1825 г., уже находясь в отставке в чине штабс-капитана, был награждён орденом «Св. Анны» III степени за старания по службе Купянского уездного предводителя дворянства и по устройству Харьковского кадетского корпуса. В 1868 г. у его жены Н. Г. Ион в самой Двуречной была усадьба.

Купянские купцы Чалые, имели в Двуречной дворовое место, расположенное рядом с музеем. В архиве сохранился план этой усадьбы за 1868 год. Сын купчихи Марии Яковлевне Чалой — Иван Андреевич был офицером-артиллеристом на крейсере «Варяг». После Октябрьской революции он перешёл на сторону Красной Армии, работал на партийных началах в г. Енакиево, был осуждён в 1937 г. и отбывал заточение в Хабаровском крае на прииске «Туманный». Как позже вспоминал сам А. Чалый, на этом руднике рядом с ним работали Литвинов и Рокоссовский. О хозяйственной деятельности есть подтверждение факта строительства купцом Чалым на железнодорожной станции Двуречная газогенераторной мельницы, а также в имении Чалых в хуторе Фигуливка. О И. А. Чалого долго хранил память его товарищ, уроженец сл. Двуречная мичман Василий Никитович Погуляй, фотография его также сохраняется в Двуречанском музее, а известен этот офицер службой на броненосном крейсере «Потемкин». В 1907 г. В. Н. Погуляй был осуждён на каторгу.

1917—1991 
В декабре 1917 года в Двуречной была установлена Советская власть.

В апреле 1918 года территорию уезда оккупировали наступавшие германские войска, которые оставались в этой местности до ноября 1918 года. В дальнейшем, в ходе гражданской войны, власть несколько раз менялась. После окончания боевых действий началось восстановление хозяйства.

В 1927 году в Двуречной была открыта 7-летняя школа.

В июле 1931 года началось издание местной газеты.

В ходе Великой Отечественной войны с 22-24 июня 1942 по 2 февраля 1943 года Двуречная была оккупирована немецкими войсками.

Во время войны в Двуречной размещались эвакогоспитали № 1343, 1832, 2179, 2620, 6457, 5983.

В годы войны 715 двуречанцев воевали на фронтах в рядах РККА и Советской армии; из них погибли 347 воинов; 626 из них были награждены боевыми орденами и медалями СССР. Двуречанин лётчик-разведчик В. К. Лялин «за исключительную храбрость» был удостоен звания Герой Советского Союза.

В 1960 году Двуречная получила статус посёлка городского типа.

В 1966 году население составляло 3100 человек.

В 1978 году численность населения составляла 3,6 тыс. человек, здесь действовали завод строительных материалов, комбинат бытового обслуживания, межколхозная строительная организация, райсельхозтехника, средняя школа, больница, поликлиника, Дом культуры и две библиотеки.

В январе 1989 года численность населения составляла .

После 1991 
После провозглашения независимости Украины Двуречная оказалась у границы с Россией, она входит в зону ответственности Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь совхоза.

По данным переписи 2001 года численность населения составляла , на 1 января 2013 года — 3812 человек.

В 2006 году в посёлке был создан профессиональный футбольный клуб «Локомотив», который был расформирован в том же году.

В 2016 году был закрыт аграрный лицей.

В марте 2022 года, в ходе российско-украинской войны, посёлок был оккупирован российскими войсками.

11 сентября 2022 года был освобождён украинскими войсками. После этого неоднократно подвергался российским обстрелам: так, 5 января 2023 года был частично разрушен лицей, а 23 февраля разрушено здание администрации поселкового совета.

Экономика 

 Двуречанский элеватор.
 Двуречанское лесничество.
 Двуречанская районная типография.
 «Шевченкове», агрофирма, сельскохозяйственное ЧП.
 Двуречанская пищевкусовая фабрика, ЗАО.
 Охотхозяйство «Бирюк».
 Пекарня «Наш хлеб».

Объекты социальной сферы 
 Двуречанский детский сад № 2.
 Двуречанская общеобразовательная школа I—III ступеней
 Двуречанский районный дом культуры.
 Стадион.
 Автовокзал.
 Двуречанский краеведческий музей.
 Центральная районная больница.
 Двуречанский центр внешкольной работы — детские и юношеские клубы, центры досуга и творчества.
 Двуречанская детская музыкальная школа.
 Двуречанская детско-юношеская спортивная школа.
 Двуречанская районная лечебница ветеринарной медицины.

Транспорт 
Через посёлок проходит автомобильная дорога .

На расстоянии 3 км расположена станция Двуречная на линии Купянск — Валуйки Южной железной дороги.

Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов. Похоронено 93 воина.
 Ботанический заказник местного значения «Коробочкино». Площадь — 29,1 га. В ярах и балках правого берега реки Оскол представлена уникальная для Харьковщины растительность меловых наслоений. Редкие флора и фитоценозы, которые требуют охраны.

Религия 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Известные люди 
 Писаревский, Пётр Степанович (1820—1871) — украинский поэт, автор бурлескных стихов и басен.
 Лялин, Василий Константинович — штурман эскадрильи 8-го отдельного авиаполка дальней разведки 8-й воздушной армии, Герой Советского Союза, уроженец Двуречной.
 Гарькавый, Алексей Дмитриевич (1902—1941) — пограничник, майор, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, кавалер ордена Красного знамени и ордена Ленина, уроженец Двуречной.
 Виктор Иванович Герасименко — тренер основанной в 1934 году футбольной команды «Урожай» (в 1936—40 годах бывшей чемпионом Харьковской области).

Ссылки 
 Двуречанский край — сайт Двуречной
 Сайт Верховной рады Украины
 Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации
 Лялин Василий Константинович
 Двуречанский район

Примечания

Литература 
 
 

Посёлки городского типа Харьковской области
Двуречная
Населённые пункты Купянского района